Schloss Selbitz steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss (Selbitz)
 Neues Schloss (Selbitz)